Giovanna d'Aviz, reggente del Portogallo e dell'Algarve
Giovanna d'Aviz, regina consorte di Castiglia e León